Ланга-де-Дуэро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-дель-Бурго. Занимает площадь 189,91 км². Население 823 человека (на 2010 год).

Покровителями города считаются святой Мигель Арканхель и Нтра. Сра. дель Пауль.

Население

Примечания

Ссылки 
 www.langadeduero.org  
 www.langadeduero.tk

Муниципалитеты Сории